Кармел Бусуттил (; род. 29 февраля 1964, Рабат, Мальта) — мальтийский футболист, полузащитник.

Биография

Клубная карьера 
Свою карьеру начал в 1979 году в возрасте 16 лет в «Рабат-Аякс», с которым выиграл два чемпионских титула и один Кубок Мальты. Поиграв в Кубке европейских чемпионов против «Порту» и братиславского «Интера». В 1987 году перебрался в полупрофессиональный итальянский клуб «Вербания», а годом позже примерил форму «Генка». Он стал первым мальтийцем в высшей лиге зарубежного чемпионата. С 1988 по 1994 годы защищал цвета «Генка», причём в течение четырёх лет он носил в бельгийском клубе капитанскую повязку. Трижды кряду он завершал сезон в ранге лучшего снайпера команды, забив в 183 матчах за «Генк» 57 голов. В 1994 году вернулся на родину и присоединился к «Слиме». В «Слиме» Бусуттил выиграл ещё один чемпионский титул и Кубок страны, расставшись с большим футболом в 2001 году, когда на его счету было 236 голов в 669 играх в составе клуба. В 2000 году президент Мальты наградил его за вклад в развитие мальтийского спорта. В 2003 он был выбран Мальтийской футбольной ассоциацией лучшим футболистом 50-летия.

Карьера в сборной 
Ему первому покорилась отметка в 100 матчей за сборную Мальты, а всего в 111 встречах на международной арене с 1982 по 2001 год он забил 23 гола. Великолепная техника, стремительная стартовая скорость и голевое чутье дважды приносили ему звание лучшего футболиста Мальты по итогам сезона.

Тренерская карьера 
Он открыл собственную футбольную школу и до июля 2005 года занимал должность ассистента тренера сборной Мальты Хорста Хеезе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте RSSSF
 
 
 

Футболисты Мальты
Игроки сборной Мальты по футболу
Игроки ФК «Рабат Аякс»
Игроки ФК «Вербания»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Слима Уондерерс»